

Лісничество — кордон, Верхошижемський район, Кіровська область
 Лісничество — селище, Оренбурзька область, Оренбурзький район